Linfert ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Linfert (1942–1996), deutscher Klassischer Archäologe
 Carl Linfert (1900–1981), deutscher Kulturhistoriker und Rundfunkredakteur